Il nome Elisabetta di Danimarca può essere riferito a diverse principesse danesi:
 Elisabetta di Danimarca (1524-1586) – figlia di Federico I di Danimarca e moglie di Magnus III di Meclemburgo-Schwerin e Ulrico III di Meclemburgo-Güstrov
 Elisabetta di Danimarca – figlia di Giovanni di Danimarca e moglie di Gioacchino I di Brandeburgo
 Elisabetta di Danimarca – figlia di Federico II di Danimarca e moglie di Enrico Giulio di Brunswick-Lüneburg
 Elisabetta di Danimarca – figlia del Principe Ereditario Knud 
 Sofia Elisabetta di Danimarca – figlia di Cristiano IV di Danimarca
 Elisabetta Augusta di Danimarca – figlia di Cristiano IV di Danimarca
 Dorotea Elisabetta di Danimarca – figlia di Cristiano IV di Danimarca
 Elisabetta Sofia di Danimarca – figlia naturale di Cristiano IV di Danimarca